Vinzaglio peut désigner :
 Vinzaglio : commune italienne du Piémont ;
 Vinzaglio : station du métro de Turin.